

Нижнє — село, Куртамиський округ, Курганська область

Нижнє — селище міського типу, Луганська область, Сєвєродонецький район
 Нижнє — село, Львівська область, Самбірський район, Боринська селищна громада
 Нижнє — село, Львівська область, Самбірський район, Рудківська міська громада
 Нижнє — село, Хмельницька область, Деражнянський район